Métro Paris 07